La saison 1994 du Championnat d'Arménie de football était la  de la première division arménienne à poule unique, la Premier-Liga. Les quinze meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d'une poule unique où tous les clubs se rencontrent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, afin de réduire le championnat de 15 à 12 équipes, les 4 derniers du classement sont relégués et remplacés par le meilleur club de Second-Liga, la deuxième division arménienne.

Le club de Shirak FC Giumri remporte le  de champion d'Arménie de son histoire après avoir terminé -invaincu- en tête du classement final, avec 5 points d'avance sur un duo composé du Homenetmen Erevan et du Ararat Erevan, le tenant du titre. Le Shirak Giumri manque l'occasion de réussir le doublé puisqu'il s'incline en finale de la Coupe d'Arménie face au Ararat Erevan, qui remporte donc tout de même un trophée cette saison.

Avant le démarrage du championnat, le club d'Impuls Dilidjan déclare forfait et est remplacé par le club d'.

Les 15 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Arménie de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat d'Arménie de football
Arménie
Sport en Arménie en 1994